Jan Holub (1942–2018) – czechosłowacki żużlowiec
 Jan Holub (ur. 1968) – czechosłowacki i czeski żużlowiec
 Jan Holub (ur. 1991) – czeski żużlowiec